{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (62201) - || 2000 SW54 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62202) - || 2000 SY54 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62203) - || 2000 SA55 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62204) - || 2000 SP55 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62205) - || 2000 SQ56 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62206) - || 2000 SQ58 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62207) - || 2000 SX58 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62208) - || 2000 SL60 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62209) - || 2000 SF61 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62210) - || 2000 SN61 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62211) - || 2000 SO61 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62212) - || 2000 SA62 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62213) - || 2000 SL63 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62214) - || 2000 SU63 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62215) - || 2000 SY63 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62216) - || 2000 SE64 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62217) - || 2000 SJ64 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62218) - || 2000 SA65 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62219) - || 2000 SY65 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62220) - || 2000 ST66 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62221) - || 2000 SA67 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62222) - || 2000 SB67 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62223) - || 2000 SG67 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62224) - || 2000 SJ67 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62225) - || 2000 SZ67 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62226) - || 2000 SD68 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62227) - || 2000 SQ68 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62228) - || 2000 SK69 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62229) - || 2000 SV70 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62230) - || 2000 SN71 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62231) - || 2000 SQ71 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62232) - || 2000 SM72 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62233) - || 2000 SP72 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62234) - || 2000 SA73 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62235) - || 2000 SJ73 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62236) - || 2000 SK73 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62237) - || 2000 SU73 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62238) - || 2000 SF74 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62239) - || 2000 SQ74 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62240) - || 2000 SM75 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62241) - || 2000 SW75 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62242) - || 2000 SH76 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62243) - || 2000 SO76 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62244) - || 2000 SM77 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62245) - || 2000 SQ77 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62246) - || 2000 SK78 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62247) - || 2000 SZ78 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62248) - || 2000 SQ79 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62249) - || 2000 SU79 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62250) - || 2000 SY80 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62251) - || 2000 SG81 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62252) - || 2000 SW82 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62253) - || 2000 SM83 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62254) - || 2000 SR83 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62255) - || 2000 SV83 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62256) - || 2000 SC84 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62257) - || 2000 SH85 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62258) - || 2000 SJ85 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62259) - || 2000 SQ85 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62260) - || 2000 SS85 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62261) - || 2000 SX85 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62262) - || 2000 SO86 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62263) - || 2000 SD87 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62264) - || 2000 SA88 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62265) - || 2000 SX88 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62266) - || 2000 SZ88 ||25 september 2000 || LINEAR
|-
| (62267) - || 2000 SA90 ||22 september 2000 || LINEAR
|-
| (62268) - || 2000 SQ90 ||22 september 2000 || LINEAR
|-
| (62269) - || 2000 SD91 ||22 september 2000 || LINEAR
|-
| (62270) - || 2000 SJ91 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62271) - || 2000 SC93 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62272) - || 2000 SQ96 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62273) - || 2000 ST97 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62274) - || 2000 SH98 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62275) - || 2000 SK98 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62276) - || 2000 SN100 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62277) - || 2000 SX100 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62278) - || 2000 ST103 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62279) - || 2000 SA105 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62280) - || 2000 SX105 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62281) - || 2000 SD106 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62282) - || 2000 SS106 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62283) - || 2000 SY107 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62284) - || 2000 SD108 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62285) - || 2000 SZ109 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62286) - || 2000 SE110 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62287) - || 2000 SG110 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62288) - || 2000 SH110 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62289) - || 2000 SX110 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62290) - || 2000 SZ111 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62291) - || 2000 SN112 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62292) - || 2000 SO113 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62293) - || 2000 SR113 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62294) - || 2000 ST113 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62295) - || 2000 SV114 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62296) - || 2000 SU115 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62297) - || 2000 SF116 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62298) - || 2000 SK116 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62299) - || 2000 SN116 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62300) - || 2000 SY116 ||24 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten